Белхоро́ев (Белхаро́ев) — ингушская фамилия. Известные носители:
 Белхароев, Асхаб Абукарович (1944) — советский борец греко-римского стиля, Заслуженный тренер России.
 Белхароев, Хамзат Магомедович (1961) — академик, действительный государственный советник, постпред Ингушетии.
 Белхороев, Батал-Хаджи (1821—1914) — ингушский религиозный деятель XIX — начала XX веков.
 Белхороев, Руслан Курейшевич (1987) — российский борец греко-римского стиля.